Fredsbron kan syfta på:

Fredsbron i Göteborg, Sverige.
Fredsbron i Tbilisi, Georgien.